Włoska Formuła 3000 Sezon 2005 – siódmy sezon w historii tej serii. Sezon rozpoczął się 17 kwietnia podczas wyścigu na torze Adria International Raceway we Włoszech, a zakończył 23 października na włoskim torze Misano World Circuit. Tytuł w klasyfikacji głównej zdobył Włoch Luca Filippi, w klasie lekkiej Włoch Stefano Gattuso, w klasyfikacji głównej zespołów włoska ekipa Fisichella Motor Sport, a w klasyfikacji klasy lekkiej zespołów włoska ekipa Vanni Racing/Traini Corse.

Lista startowa

Klasa Główna

Klasa lekka

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasa główna

Klasa lekka

Klasyfikacja zespołów

Ogólna

Klasa lekka

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Auto GP World Series
2005 w sportach motorowych
2005 we Włoszech
2005 w Czechach